Babe Pratt (7 de janeiro de 1916 - 16 de dezembro de 1988) foi um canadense profissional em hóquei no gelo.

Carreira 

Jogadores de hóquei no gelo do Canadá
Vencedores do Troféu Hart